Los paranquilosaurios (Parankylosauria, "junto a Ankylosauria") es un clado extinto propuesto para un grupo de dinosaurios anquilosaurios basales que vivieron durante el Cretácico en América del Sur, Antártida y Australia, aunque se piensa que este linaje se separó del resto de anquilosaurios durante la mitad del periodo Jurásico, a pesar de que no se conoce registro fósil del grupo con esa antigüedad.

Historia
Los anquilosaurios de Gondwana - el término colectivo para los continentes del sur durante el Mesozoico - tradicionalmente se han considerado como muy misteriosos. El material fósil es escaso y estos taxones australes han sido difíciles de interpretar en un contexto filogenético. Por ejemplo, las vértebras de Antarctopelta eran tan extrañas al compararse con las de los euanquilosaurios que se llegó a cuestionar si en realidad pertenecían a un reptil marino, lo cual haría que este género fuera un espécimen quimérico. El descubrimiento del género Stegouros, publicado y nombrado en 2021, ayudó a aclarar la confusión previa. El espécimen tipo de dicho género preservaba lo suficiente del esqueleto para indicar que se trataba de una agrupación monofilética de anquilosaurios australes que no había sido reconocida anteriormente. Por lo tanto, en el estudio en que se nombró al género realizado por Sergio Soto-Acuña y colaboradores, se acuñó el término Parankylosauria con base en los dos géneros antes mencionados y Kunbarrasaurus.

Anatomía

Los miembros conocidos de Parankylosauria son todos animales pequeños, con un rango de tamaño de  1.5 a 4 metros de largo, y poseían cráneos proporcionalmente grandes. El rasgo más distintivo del grupo es su cola con macuahuitl, una estructura que recibe su nombre por el arma mesoamericana del mismo nombre. Este rasgo es similar al thagomizer de los estegosaurios y las mazas caudales conocidas en los anquilosaurinos, aunque evolucionaron en forma independiente entre sí. Esta estructura se formaba al final de la cola por una serie de cinco pares de osteodermos robustos (huesos insertos en la piel) que se fusionaban entre sí, rodeando los lados de la cola y envolviendo su totalidad en el extremo final de la misma. Esta arma es conocida en forma directa en el género Stegouros, se sospecha su presencia con base en evidencia indirecta en Antarctopelta, y no ha sido confirmada en Kunbarrasaurus, ya que no se conoce para este una cola completa. En Stegouros esta arma se asocia con el dramático acortamiento de la cola, la cual se compone de menos vértebras que en cualquier otro tipo de tireóforos. Como ocurre en muchos otros miembros de este grupo, los osteodermos habrían cubierto la mayor parte del cuerpo de los paranquilosaurios, funcionando como una armadura espinosa.

Los paranquilosaurios, comparados con los mejor estudiados euanquilosaurios, retenían más rasgos propios de los tireóforos más primitivos y los estegosaurios. Esto se aplicaba mayormente al cuerpo, ya que se caracterizaban por tener extremidades relativamente largas y delgadas. En cambio, el cráneo era más parecido al de otros anquilosaurios, por lo cual se piensa que la adquisición de rasgos avanzados en el cráneo se adquirió tempranamente en la evolución de los anquilosaurios. También se cree que, con base en los osteodermos preservados de Kunbarrasaurus que estos animales da diferencia de los euanquilosaurios carecían de osteodermos en los flancos asociados cob los otros géneros conocidos, por lo que los paranquilosaurios pueden no haber tenido cubiertas de armadura dérmica ligera en comparación con sus parientes. Poseían un escudo pélvico, formado por una delgada capa de hueso sobre la región de la cadera, más reforzado que el escudo superficial de los estegosaurios pero no tan pesado como el de los euanquilosaurios.

Clasificación

El clado es definido filogenéticamente como todos los taxones más cercanamente relacionados con Stegouros que con Ankylosaurus, lo que lo hace la contraparte de Euankylosauria, que tiene la definición opuesta. El cladograma mostrado a continuación se basa en el análisis filogenético del estudio de 2021 realizado por Sergio Soto-Acuña y colaboradores:

Referencias 

Ankylosauria